Nankauri kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nancowry Island, ö, Andamanerna och Nikobarerna, 
 Camorta Island, ö, Andamanerna och Nikobarerna, 

Robotskapade Indienförgreningar